Banavan (), Quir (Ḫir) ou Queir (Ḫeir) é uma vila no distrito rural de Quir, distrito de Runiz, condado de , província de Fars, Irã. No censo de 2006, sua população era de  pessoas, em 427 famílias.

Localidades do Irão